Bitwa pod Legnicą (1634)
 Bitwa pod Ulesiem (1920)